A Ptahmosze (ptḥ-ms, „Ptah gyermeke”) ókori egyiptomi név. Híres viselői:

 I. Ptahmosze, Ptah főpapja III. Thotmesz alatt
 II. Ptahmosze, Ptah főpapja IV. Thotmesz alatt
 Ptahmosze, Menheper fia, Ptah főpapja IV. Thotmesz és/vagy III. Amenhotep alatt
 Ptahmosze, Thotmesz fia, Ptah főpapja IV. Thotmesz és/vagy III. Amenhotep alatt
 Ptahmosze, Ámon főpapja és Felső-Egyiptom vezírje III. Amenhotep alatt
 Ptahmosze, kincstárnok III. Amenhotep alatt
 Ptahmosze, Memphisz polgármestere II. Ramszesz idején

Ókori egyiptomi nevek